Hali steht für

 Hali, latinisierte Form des arabischen Vornamens Ali
 Ali ibn Ridwan (10. Jahrhundert), ägyptischer Arzt und Astrologe
 Tamba Hali (* 1983), US-amerikanischer Sportler
 Talsperre Hali in Saudi-Arabien
 Hali (Einheit), altes Handelsmaß

Siehe auch:
 Halli
 Ali ibn Isa
 ʿAli ibn al-ʿAbbas al-Madschūsi